Jadera är ett släkte av insekter. Jadera ingår i familjen smalkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalkantskinnbaggar
Jadera